Медведкин — фамилия.

 Медведкин, Александр Иванович (1900—1989) — советский кинорежиссёр, оператор, сценарист, актёр.
 Медведкин, Валентин Михайлович (1924—2005) — полный кавалер ордена Славы.

Медведкин, Александр Иванович